Olindensi – abitanti di Nova Olinda do Norte
Olindensi – abitanti di Olinda Nova do Maranhão
Olindensi – abitanti di Olinda